

Geografia 
 Francia
 Rainville – comune nella regione del Grande Est
 Suriname
 Rainville – distretto che fa parte di Paramaribo

Persone 
 Camille de Serres-Rainville – pattinatrice di short track canadese
 Henri-Benjamin Rainville – avvocato canadese, politico e presidente dell'Assemblea legislativa della provincia del Quebec
 Joseph Hormisdas Rainville – politico canadese della provincia del Quebec